Пристань — посёлок Ивдельского городского округа Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Пристань муниципального образования «Ивдельский городской округ» расположен в 26 километрах (по автотрассе в 33 километрах), к северу от города Ивдель, в лесной местности, на правом берегу реки Лозьва, в устье правого притока реки Большая Умпия. В окрестностях посёлка, в 3 километрах к югу расположен железнодорожный тупик Серов — Полуночное. В окрестностях посёлка, на правом берегу реки Лозьва также расположен геологический природный памятник — Лозьвинская Пристань, обнажение горных пород.

История 
В мае 2020 года внесен законопроект об упразднении посёлка.

В 1951 году в нескольких километрах к востоку от посёлка располагался 4 отдельный лагерный пункт Ивдельлага, на 812 заключённых.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ивдельского городского округа